Кубок Інтертото 1988 () — 28-ий розіграш Кубка Інтертото, європейського футбольного турніру для клубів, які не потрапили до офіційних турнірів УЄФА. У турнірі взяли участь 44 клуби з 13 країн, що були поділені на 11 груп по чотири клуби у кожній. Єдиного переможця турніру не визначалось і найкраща команда кожної групи на рівних зараховувалися до переможців та отримувала, окрім невеликого кубка, значну грошову винагороду. Найкращою командою турніру став данський «Ікаст», який набрав 11 очок.

Груповий етап

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Група 9

Група 10

Група 11

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1988—1989
 Кубок володарів кубків 1988—1989
 Кубок УЄФА 1988—1989

Посилання 
 Рахунок усіх матчів на сайті mogiel.net 

Кубок Інтертото
1988 у футболі